Hillberg steht für:
 Hillberg, frühere Bezeichnung für die Burghalde (Kempten), Hügel, Burgruine und Naherholungsgebiet in Kempten (Allgäu), Bayern

Hillberg ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Hillberg (* 1997), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Emil Hillberg (1852–1929), schwedischer Schauspieler
 Linnéa Hillberg (1892–1977), schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Hilberg
 Hilleberg
 Hillenberg